Tyson Holly Farms 400, var ett Nascar-lopp som kördes på ovalbanan North Wilkesboro Speedway i Wilkesboro Township i North Carolina 1949-1996. Loppet var ett av två Cup-lopp som årligen kördes på North Wilkesboro Speedway, det andra var First Union 400.

Tidigare namn 
 Wilkes 200 (1949–1952, 1961)
 Wilkes 160 (1953–1955, 1957–1959)
 Wilkes 320 (1960, 1962)
 Wilkes 400 (1963–1978)
 Holly Farms 400 (1979–1989)
 Tyson Holly Farms 400 (1990–1996)

Vinnare genom tiderna

Förare med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Anmärkningslista

Referenser

Noter 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA